Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2011./12. su bili nogometaši Hajduka iz Splita.

Prva liga

Izvori 
 prva-hnl.hr/blog/prva-hnl-juniorikadeti/tablice, arhiva

2011-12
j-p